Криштопенко — фамилия. Известные носители:
 Криштопенко, Александр — белорусский священник.
 Криштопенко, Владимир Олегович — советский военный, стрелок 3-го взвода 9-й роты, 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка ВДВ СССР.
 Криштопенко, Георгий Кондратьевич — русский военный, полковник.
 Криштопенко, Михаил Константинович — командир полка; погиб в сражении на реке Шахе.
 Криштопенко, Н. М. — штабс-капитан полка; погиб в Мукденском сражении.

См. также 
 Криштоп
 Криштопа
 Криштопавечене
 Криштопанс
 Крыштопенко
 Криштопов Ручей
 Крыштоповка
 Крыштоповское